Fox Theatre ist der Name folgender Theater, Kinos und Veranstaltungsorte:

in den Vereinigten Staaten:
 Fox Theatre (San Francisco)
 Fox Theatre (Arizona), NRHP-Nr. 03000905
 Fox Theatre (Detroit), NRHP-Nr. 85000280
 Fox Theatre (Atlanta), NRHP-Nr. 74002230
 Fox Theater (Kansas City), NRHP-Nr. 89001391
 Fox Theater (Jasper County, Missouri), NRHP-Nr. 90001100
 Fox Theater (St. Louis County, Missouri), NRHP-Nr. 76002261
 Fox Theatre (Nebraska), NRHP-Nr. 85000957
 Fox Theater (Washington), NRHP-Nr. 01001287
 Fox Theatre (Green Bay, Wisconsin), auch Bay Theatre, seit 2003 Meyer Theatre, NRHP-Nr. 00000256
 Fox Theater (Stevens Point, Wisconsin), NRHP-Nr. 82000698

in Kanada:
 Fox Theatre (Toronto)